Polskie pododdziały okrętów podwodnych:
 Dywizjon Okrętów Podwodnych (II RP) 1932-1939
 Grupa Okrętów Podwodnych w latach 1939-1945
 Dywizjon Okrętów Podwodnych (LWP) 1945-1955 → 1 Brygada Okrętów Podwodnych 1955-1971
 Dywizjon Okrętów Podwodnych (III RP) od 1971 roku